Saffray bezeichnet:

 Lac Saffray, ein See im Norden der kanadischen Provinz Québec
 Augustin de Saffray de Mézy (~1635–1665), zwischen 1663 und 1665 Gouverneur von Neufrankreich